

Geografia da Itália 
 Verona — comuna da região do Vêneto
 Verona (província) — da região do Vêneto

Geografia dos Estados Unidos 
 Verona (Dacota do Norte)
 Verona (Illinois)
 Verona (Mississippi)
 Verona (Missouri)
 Verona (Nova Jérsei)
 Verona (Ohio)
 Verona (Pensilvânia)
 Verona (Wisconsin)

Clubes de futebol 
 Hellas Verona Football Club — de Verona, Itália

Outros usos 
 Verona (canção) — dos estonianos Koit Toome & Laura
 4335 Verona — asteroide da cintura principal
 Ford Verona — automóvel
 Suzuki Verona — automóvel

Ver também 
 Veronal — sedativo e sonífero do grupo dos barbitúricos

Desambiguações de topônimos